A província de Noroeste da África do Sul está dividida em quatro municípios distritais, subdivididos em 21 municípios locais. É a única província da África do Sul que não contém nenhuma zona de gestão distrital.

 
Noroeste